HMS, что расшифровывается как «Корабль Его Величества» () или «Корабль Её Величества» () — префикс судов, используемый в названиях судов Королевского военно-морского флота Великобритании, а также в ВМС Швеции ( или ). Чаще всего в текстах на русском языке оставляется без перевода (особенно когда требуется подчеркнуть национальную принадлежность судна) или опускается.

Для британских подводных лодок та же аббревиатура несёт другое значение  — «Подводная лодка Её/Его Величества».

Исключение делается для Яхты Её Величества «Британия» (HMY).

Также используются
 : HMCS — (Her Majesty’s Canadian Ship) Канадский корабль Её Величества
 : HMAS — (Her Majesty’s Australian Ship) Её Величества Австралийское Судно
 : HMNZS — (Her Majesty’s New Zealand Ship) Её Величества Новозеландское Судно
 : HMBS — (Her Majesty’s Bahamian Ship) Её Величества Багамское Судно
 : HMBaS — (Her Majesty’s Barbadian Ship) Её Величества Барбадосское Судно
 : HMBeS — (Her Majesty’s Bermudian Ship) Её Величества Бермудское Судно
 : HMPNGS — (Her Majesty’s Papua New Guinean Ship) Её Величества Папуа-Новогвинейское Судно
 : HMJS — (Her Majesty’s Jamaican Ship) Её Величества Ямайское Судно
 : HMTS — (Her Majesty’s Tuvalu Surveillance Ship) Её Величества Тувалу Судно

Также использовались ранее:
  Для службы в колониях: HMCS — (Her Majesty’s Colonial Ship) Её Величества Колониальное Судно
 : CNS (Commonwealth Naval Ship) — Судно Флота Содружества
 : HMVS — (Her Majesty’s Victorian Ship) Её Величества штата Виктория Судно
 : HMQS — (Her Majesty’s Queensland Ship) Её Величества штата Квинсленда Судно
  Бирма: HMBS — (Her Majesty’s Burmese Ship) Её Величества Бирманское Судно
 : HMSAS — (Her Majesty’s South African Ship) Её Величества Южноафриканское Судно
 : (Her Majesty’s Indian Ship) HMIS — Её Величества Индийское Судно
  Цейлон: HMCyS — (His or Her Majesty’s Ceylon Ship) Его или Её Величества Цейлонское Судно
 : HMPS — (His or Her Majesty’s Pakistani Ship) Его или Её Величества Пакистанское Судно

См. также 
 «Корабль Её Величества „Пинафор“» (H.M.S. Pinafore) — комическая опера Гилберта и Салливана
 ARA (префикс)
 USS (префикс)
 USNS

Примечания 

Военные корабли Великобритании
Военно-морские силы Швеции